Filmfotografens hævn () er en russisk animationsfilm fra 1912 af Vladislav Tsarevitj.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Stumfilm fra Rusland
Russiske film fra 1912